Avenue de Verdun (Châtillon)
 Avenue de Verdun (Issy-les-Moulineaux)
 Avenue de Verdun (Ivry-sur-Seine)
 Avenue de Verdun (Paris)
 Avenue de Verdun (Villeneuve-la-Garenne)